Может означать:
 Революционный сельсовет (Оренбургская область), Первомайский район.
 Революционный сельсовет (Харьковская область), Волчанский район.
 Революционное сельское поселение (Волгоградская область), Палласовский район.

,